Евсе́ев (Евсе́ева) — русская фамилия, образованная от имени Евсей, а также топоним.

Евсеев 

 Евсеев, Александр Александрович (1926—1945) — Герой Советского Союза.
 
 
 Евсеев, Борис Тимофеевич (род. 1951) — русский писатель.
 
 Евсеев, Валерий Петрович (1944—2012) — советский и российский журналист.
 
 Евсеев, Вениамин Иринархович (1905—1957) — советский агроном.
 
 Евсеев, Вилли (род. 1992) — немецкий футболист.
 Евсеев, Виссарион Васильевич (1852—1921) — священник, прототип отца Виссариона из «Тихого Дона» Шолохова.
 Евсеев, Владимир Александрович (род. 1939) — советский инженер, гребец.
 Евсеев, Гаврил Петрович (1914—1973) — Герой Советского Союза.
 Евсеев, Георгий Александрович (род. 1962) — советский и российский шахматист.
 Евсеев, Денис Сергеевич (род. 1973) — советский и российский шахматист.
 Евсеев, Дмитрий Гаврилович (1892—1942) — деятель советских спецслужб.
 
 Евсей Евсеев — российский композитор, музыкант и поэт.
 
 Евсеев, Илья Тимофеевич (1877—?) — член IV Государственной Думы.
 Евсеев, Константин Иванович (1879—1944) — художник театра, живописец, график.
 
 
 Евсеев, Поликарп Евстифеевич (1853—?) — член III Государственной думы.
 
 Евсеев, Тимофей Евсеевич (1887—1937) — марийский этнограф, фольклорист, краевед.
 Евсеев, Юрий Иванович (1932—2018) — советский и российский педагог.



Топоним 
 Евсеев — хутор, Красногвардейский район, Белгородская область.

См. также 
 Евсеево
 Евсеевский
 Евсюков
 Евсеева Чесноковка

Примечания